Rehefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Rehefeld (1610–1673), deutscher lutherischer Theologe

Rehefeld steht für:
 Rehefeld-Zaunhaus, ein Ortsteil der Stadt Altenberg in Sachsen